Košťál může být:

 Košťál (České středohoří) – vrch v Českém středohoří
 košťál (lodyha) – ztlustlá lodyha, která se vyskytuje u rostlin z čeledi brukvovitých
 Košťál (příjmení) – české příjmení

Související články 
 Košťálová zelenina
 Košťálov

Externí odkazy